Hermann Brehmer ist der Name folgender Personen:

* Hermann Brehmer (Mediziner) (1826–1889), schlesischer Arzt
 Hermann Brehmer (Unternehmer) (1839–1897), deutscher Unternehmer 
 Hermann Brehmer (Politiker), deutscher Jurist und Politiker, Mitglieder der Lübecker Bürgerschaft